Jiu bezeichnet
 einen Fluss in Rumänien, siehe Jiu (Fluss)
 Jiu, ein Kräuter-Tonikum in der chinesischen Medizin, siehe Tonikum #Tonika in der chinesischen Medizin

Die Abkürzung JIU steht für
 Joint Inspection Unit, die Gemeinsame Inspektionsgruppe der Vereinten Nationen
 den Flughafen Jiujiang (IATA-Code) in der chinesischen Provinz Lushan

Abkürzung